Bilau bezeichnet:

Orte:
 mit deutschem Namen den Ort Bielawy in der Gemeinde Janowiec Wielkopolski in Polen
 mit deutschem Namen den Ort Bielawy in der Gemeinde Kłecko in Polen
 mit deutschem Namen den Ort Bielawy in der Gemeinde Płużnica in Polen
 mit deutschem Namen den Ort Bilczew in der Gemeinde Sieroszewice in Polen
 mit deutschem Namen den Stadtteil Bílavsko der Stadt Bystřice pod Hostýnem in Tschechien
 mit deutschem Namen den Ort Bělá im Okres Opava in Tschechien 

Personen:
 Kurt Bilau (1872–1941), deutscher Ingenieur, Pionier der Windkraftnutzung
 Madilu System (1952–2007), mit bürgerlichem Namen Jean De Dieu Bilau, kongolesischer Sänger

Siehe auch:
 Bielau